Кажинский — фамилия; имеет женскую форму Кажинская.
 Кажинский, Бернард Бернардович (1890—1962) — советский учёный, инженер-электрик, пионер исследований в СССР в области телепатии и биологической радиосвязи.
 Кажинский, Виктор Матвеевич (1812—1867) — польский скрипач, дирижёр и композитор.
 См. также 
 Усть-Кажинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России.